Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1985/86.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (9. bzw. 10. August 1985) bis zum Saisonfinale am 26. April 1986 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1985/86.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1985/86.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Trainer: Udo Lattek

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Jupp Heynckes

VfB Stuttgart 

Trainer:  (1–28), Willi Entenmann (29–34)

TSV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Erich Ribbeck

Hamburger SV 

Trainer:

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Klaus Schlappner

VfL Bochum 

Trainer: Rolf Schafstall

FC Schalke 04 

Trainer: Diethelm Ferner

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Hannes Bongartz

1. FC Nürnberg 

Trainer: Heinz Höher

1. FC Köln 

Trainer: Hannes Löhr

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Dieter Brei

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Dietrich Weise

Borussia Dortmund 

Trainer:  (1–32), Reinhard Saftig (33–34)

1. FC Saarbrücken 

Trainer: Uwe Klimaschefski (1–32), Wolfgang Seel (Interimstrainer vom 33. bis zum 34. Spieltag)

Hannover 96 

Trainer: Werner Biskup (1–15), Jürgen Rynio (Interimstrainer vom 16. bis zum 19. Spieltag), Jörg Berger (20–27), Helmut Kalthoff (28–34)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1985/86

1985 86
Bundesliga 1985 86
Bundesliga 1985 86
Kaderliste